

Diritto e società 
Tradimento – crimine di slealtà o infedeltà verso apparati dello Stato

 Infedeltà coniugale – inadempimento della promessa di fedeltà sessuale tra coniugi

Film
Tradimento (Betrayal) – film del 1929 diretto da Lewis Milestone
Tradimento (Her Husband's Secretary) – film diretto da Frank McDonald (1937)
Tradimento (Up Tight!) – film diretto da Jules Dassin (1968)
Tradimento – film diretto da Alfonso Brescia (1982)

Musica
Tradimento – terzo album solista del rapper Fabri Fibra

Altro
Tradimento – terza serie di fumetti tratti della serie La torre nera di Stephen King

Pagine correlate 
 Alto tradimento (disambigua)
 Il tradimento
 Tradimenti